Douglassville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Douglassville (Pennsylvania)
 Douglassville (Texas)